Israelitischer Friedhof München steht für:

 Alter Israelitischer Friedhof (München)
 Neuer Israelitischer Friedhof (München)

Siehe auch:

 Neuer Jüdischer Friedhof (München)